Кандага́рский диале́кт или кандагари́ ( qandahārī/kandahārī) — южный диалект языка пушту, распространенный в Кандагаре и на Юге Афганистана. Близок к хаттакскому, чаманскому и кветтинскому диалектам (95-100 % совпадений в лексике, при этом с пешаварским — около 80 %). Один из самых архаичных, но при этом и престижных диалектов.

Фонетика 
Таблица ниже показывает основные варианты пуштунских звуков в кандагарском и хаттакском, кветтинском и пешаварском диалектах. В кандахари сохранились аффрикаты t͡s и d͡z (в других говорах перешли в s и z), а также архаичные ретрофлексы ʂ и ʐ, которые перешли в ş/x и ʒ/g.

Грамматика 
Личные местоимения в кандахари архаичны по сравнению с другими диалекстами, хотя, в основном, совпадают. В местоимениях третьего лица сохранился звук h, который выпал в кветтинском и пешаварском диалектах. В местоимении موږ сохранился ретрофлекс ž̥ (его произносят также в округе Пишин и в местах расселения клана Какар), в других диалектах он перешёл в ž или ŋg, реже ŋ.

Если в пехавари в качестве уважительного «Вы» в основном употребляется tāso, то в кветтинском и кандагарском диалектах, наряду с tāse/tāsī, употребляется простая форма tə.

Лексика

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана